Кенийско-британские отношения являются двусторонними отношениями между Кенией и Великобританией. Великобритания, бывший колониальный хозяин Кении, является партнёром Кении во многих областях, особенно в сфере торговли и безопасности (в военной сфере).

Британская империя 
Кения и Великобритания имеют исторические отношения, восходящие к XIX веку. Между 1824 и 1826 годами кенийский портовый город Момбаса находился под британской оккупацией. В 1887 году британцы взяли в аренду 16-километровую полосу на кенийском побережье.
В 1895 году Кения стала частью Протектората Восточной Африки. Кения, как член Британской империи, предоставляла войска во время Первой и Второй мировых войн. В 1920 году регион стал колонией и протекторатом Великобритании. Кения получила независимость от Великобритании в 1963 году и, таким образом, была колонией Великобритании между 1895 и 1963 годами (68 лет).

Между 1963 и 1964 годами страна сохранила Елизавету II в качестве главы государства и королевы Кении. Королеву представлял в Кении генерал-губернатор Малькольм Макдональд. Премьер-министром Кении был Джомо Кениата. В 1964 году Кения стала республикой с президентом в качестве главы государства.

Елизавета II посещала Кению четыре раза, в 1952, 1972, 1983 и 1991 годах.

После обретения независимости 
После жестокой борьбы за независимость Кения и Великобритания поддерживали тёплые отношения. В какой-то момент Великобритания считалась самым значительным союзником Кении на Западе. Великобритания предоставляла экономическую и военную помощь Кении.

После избрания Ухуру Кениаты президентом Кении Великобритания попыталась дипломатически дистанцироваться от Кении, так как Международный уголовный суд (МУС) предъявил обвинение Кениате в преступлениях и насилии после выборов 2007 года. После избрания Ухуру Кениаты в качестве президента, верховный комиссар Великобритании Кристиан Тёрнер заявил, что Великобритания будет иметь дело с Кенией только по основным вопросам бизнеса.

В 2014 году дело Кениаты в МУС было прекращено.

В настоящее время отношения между двумя странами остаются дружественными.

Военное сотрудничество 

Британская армия тренирует войска в Кении для подготовки к операциям в таких странах, как Афганистан. Подразделение известно как учебное подразделение британской армии Кения (BATUK). Это постоянное учебное подразделение с базами в Кахаве, Найроби (меньшая единица) и Нанюки. BATUK оказывает материально-техническую поддержку выездным подразделениям британской армии. Он состоит из 56 постоянных сотрудников и подкрепления из 110 человек.

Соглашение с правительством Кении позволяет шести пехотным батальонам ежегодно проходить подготовку в Кении, а учения продолжаются шесть недель. Есть также три подразделения Королевской инженерной эскадрильи, которые выполняют проекты гражданского строительства, и две группы медицинских компаний, которые оказывают первичную медицинскую помощь гражданскому сообществу.

По словам представителя британского министерства обороны, Великобритания имеет давние взаимовыгодные оборонительные отношения с Кенией. Войска обучаются в Кении в рамках 40-летнего соглашения о военном сотрудничестве.

Около 10 000 британских солдат обучаются в Кении ежегодно. Войска также помогают предотвратить браконьерство носорогов и слонов, и способствуют пополнению в размере 2,5 миллиарда кенийских шиллингов (58 миллионов фунтов стерлингов) в экономику Кении ежегодно.

Культура 
Кения имеет большое англоязычное население; один из официальных языков Кении — английский. В Кении левостороннее движение, эта практика сохранилась со времён, когда страна была британской колонией. В Кении 25 000 британских граждан. Более 200 000 британцев посещают Кению ежегодно. Кения также является членом Содружества наций.

Торговля 
Двусторонняя торговля между странами превышает 139 млрд кенийских шиллингов (1 млрд фунтов стерлингов).

Великобритания также является одним из крупнейших инвесторов в Кении, Vodafone владеет пакетом акций крупнейшей в Кении фирмы по электронным платежам . Великобритания также является основным покупателем кенийской плодоовощной продукции. Великобритания импортирует 8,5 % кенийских товаров, а 3,4 % британских товаров составляют кенийский импорт. Великобритания была крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Кении, однако в настоящее время лидером по данному показателю является Китай.

Великобритания намерена удвоить товарооборот с Кенией в ближайшие годы.

Дипломатические миссии 
 У Кении имеется посольство в Лондоне.
 Посольство Великобритании в Кении расположено в Найроби.

Примечания 

Великобритания
Кения